Kistécső, település Romániában, Máramaros megyében, Técső határának Tisza-balparti, Romániához csatolt részéből alakult
 Kistécső, település Ukrajnában, Kárpátalja Técsői járásában, Técső határának északi részéből alakult